Handboogdoelen (Amsterdam)
Handboogdoelen (Middelburg)